Gfangen ist der Name folgender Orte:

 Gfangen (Regenstauf), Ortslage des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern

 Gfangen (Gemeinde Pinkafeld), Ortsteil von Pinkafeld, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Gfangen (Gemeinde Hartl), Ortsteil von Hartl, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Siehe auch:
 Gefangen